Komma, een veelvoorkomend leesteken
Periodieke komma, ook wel seriële komma, oxfordkomma, enzovoort, een soort komma voor het laatste woord van een opsomming
Komma (muziektheorie), een klein interval tussen twee tonen die worden geacht gelijk te zijn
Didymisch komma, het interval tussen de pythagoreïsche grote hele toon en kleine hele toon
Pythagoreïsch komma, het interval tussen twaalf kwinten en zeven octaven
Komma (muzieknotatie), een symbool dat wordt gebruikt in een partituur voor het aanduiden van een rust